Der Grasshopper Cup 2013 fand vom 22. bis 27. April 2013 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie International 35. Zeitgleich fanden die beiden Challenger-Turniere Western Province Open 2013 in Kapstadt und Cannon Kirk Homes Irish Squash Open 2013 in Dublin statt.

Titelverteidiger war Daryl Selby, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Dieses entschied der an Position vier gesetzte Alister Walker mit 11:4, 5:11, 12:10, 9:11 und 11:2 für sich. Es war Walkers erster Titel bei dem Turnier und der insgesamt achte seiner Karriere.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2012/13
2013